Athie – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or
 Athie – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne